Собеслав II (;  — ) — князь Чехии в 1173—1178 годах, второй сын князя Чехии Собеслава I и Аделаиды (Адлеты) Венгерской.

Биография

Правление 

В 1140 году, когда умер его отец, чешский князь Собеслав I, Собеслав II был ещё подростком.

Имя Собеслава II не упоминается в числе князей, восставших в 1142 году против нового чешского князя Владислава II. В этом восстании участвовал и старший брат Собеслава II, Владислав. Но в 1147 году Владислав II отправился во Второй крестовый поход в составе армии императора Конрада III. Собеслав в 1148 году попытался воспользоваться этим, чтобы захватить престол, однако брат Владислава II Депольт, который управлял княжеством от имени брата во время его отсутствия, смог подавить восстание, захватив Собеслава в плен и заключив его в замок Пршимда.

В 1150 году Собеславу удалось бежать в Германию. После смерти в 1152 году императора Конрада III Собеслав нашёл пристанище при дворе нового правителя Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, с которым Владислав II в это время был в ссоре.

В 1161 году Собеслав предпринял поход в Моравию, где захватил Оломоуц. Владислав II, получивший к тому моменту королевский титул, не имел возможности быстро изгнать Собеслава. Поэтому он обманом заставил Собеслава прибыть в Прагу, обещая выделить ему удел. Когда же тот сделал это, Владислав приказал его схватить и снова заключить в замок Пршима.

В заключении Собеслав пробыл до 1173 года. В 1172 году Владислав II, вновь поссорившийся с императором Фридрихом I, решил отречься от престола в пользу старшего сына Бедржиха (Фридриха) и удалился в Страговский монастырь. Этим воспользовался император Фридрих I, пытавшийся присвоить себе право решать, кто получит Чешский трон. При дворе императора в это время жили двое младших братьев Собеслава, Ольдржих и Вацлав. После того как Ольдржих пожаловался императору на то, что его старший брат находится в заключении, Фридрих I велел Владиславу II и Бедржиху прибыть на императорский суд в Нюрнберг, освободив Собеслава. На суде он намеревался решить, кому следует управлять Чехией после отречения Владислава II. Бедржих освободил Собеслава и доставил того в Пражский замок, намереваясь договориться с ним. Однако Собеслав, испугавшись слухов о том, что Бедржих приказал ослепить его, бежал в Германию, где явился к императору Фридриху I. За ним отправился к императорскому двору и Бедржих, однако император Фридрих I решил по-своему. Он лишил Бедржиха престола, поставив на его место Ольдржиха, который с согласия императора сразу же отрёкся в пользу старшего брата Собеслава II. Одновременно император отобрал у правителей Чехии право на наследственный королевский титул, переданное в своё время Владиславу II.

Бедржиха император удержал при своём дворе, а Собеслав отправился в Чехию, где в 1174 году был торжественно провозглашён знатью князем Чехии. Владислав II со второй женой и младшими детьми бежал в Тюрингию, где и умер. Также император сместил Войтеха (Адальберта), сына Владислава, с Зальцбургской архиепископской кафедры.

В благодарность за избрание князем император потребовал от Собеслава, чтобы тот собрал вспомогательную армию для похода Фридриха в Италию. Однако в 1176 году армия императора была разбита при Леньяно. В то же время Собеславу пришлось ввязаться в спор из-за архиепископства Зальцбург. Герцог Австрии Генрих II Язомирготт, недовольный смещением своего племянника Адальберта с архиепископской кафедры, вступился за него. Адальберта поддержал и зноемский князь Конрад III Ота. В ответ Собеслав решил выступить в поддержку императорского ставленника. Он собрал армию и совершил два похода в Австрию. В результате армия Генриха II была разбита, сам герцог бежал и вскоре умер, а Собеслав разорил все австрийские земли до Дуная. Однако во время похода армия Собеслава разграбила много церквей и монастырей, из-за чего папа римский Александр III в 1177 году наложил на Собеслава интердикт.

В 1177 году в Венеции император Фридрих I был вынужден примириться с папой Александром III. Одним из условий мира стало отречение Адальберта от архиепископской кафедры. В качестве компенсации император был вынужден вернуть чешский престол брату Адальберта — Бедржиху. Лишившись поддержки императора, Собеслав, утративший к этому времени поддержку знати, ничего не смог противопоставить Бедржиху, который нанял в Германии наёмников и вторгся в Чехию при поддержке Конрада Зноемского и нового герцога Австрии Леопольда V. В итоге Собеслав бежал, а Бедржих снова был провозглашён правителем Чехии.

В 1179 году Собеслав попытался воспользоваться отсутствием Бедржиха, который в это время отбыл по призыву императора в Швабию. Собрав армию, Собеслав выступил к Праге, однако взять её не смог. Бедржих, получив об этом известие, набрал армию наёмников в Германии и выступил в Чехию. По пути в Прагу Бедржих попал в засаду, устроенную Собеславом и был разбит. Однако Бедржиху удалось переправится через Влтаву и соединиться с армией Конрада Зноемского, прибывшего к нему на помощь из Моравии. Около Праги им удалось разбить Собеслава, который был вынужден бежать.

Собеслав умер 9 января 1180 года в изгнании. Наследников он не оставил.

Брак 
Жена: с ок. 1173/1177 — Элишка (Эльжбета) Польская (ок. 1152 — 2 апреля 1209), дочь краковского князя Мешко III Старого и Эржебеты Венгерской. Детей не было. После смерти Собеслава Элишка вышла замуж за маркграфа Лужицкой марки Конрада II Ландсбергского.

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Князья Чехии
Пржемысловичи
Правители Европы XII века
Князья Оломоуцкие
Князья Брненские
Князья Зноемские